TS poate fi:

 Tunisia, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Trieste, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Air Transat, codul IATA al acestei companii aeriene

Legături externe 
  „TS” la acronymfinder.com